Reneke de Marees van Swinderen (1764-1848), lid notabelenvergadering, lid Provinciale Staten van Groningen, lid Gedeputeerde Staten van Groningen
Reneke de Marees van Swinderen (1860-1955), minister van Buitenlandse Zaken